Il doppio del Chang-Sat Bangkok Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Pierre-Ludovic Duclos e Riccardo Ghedin erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Divij Sharan e Vishnu Vardhan hanno battuto in finale Lee Hsin-han e Peng Hsien-yin 6–3, 6–4.

Teste di serie

  Harri Heliövaara /  Denys Molčanov (primo turno)
  Divij Sharan /  Vishnu Vardhan (campioni)

  Lee Hsin-han /  Peng Hsien-yin (finale)
  Jose Statham /  Danai Udomchoke (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Chang-Sat Bangkok Open 2012